Resorte é uma banda mexicana de new metal formada em 1995 no estado de Baja California.

Integrantes

Formação atual 
 Gustavo, Tavo (vocal e guitarra) - 1995-presente
 Juan Chávez (baixo e vocal) - 1995-presente
 Carlos Sánchez, Charal (bateria) - 1995-1999/2007-presente
 Gabriel "El Queso" (baixo) - 1999-2001/2007-presente

Ex-integrantes 
 "Set-set" (baixo) - 1997
 Pato Elizalde (vocal) – 2002
 Enrique Camacho, Chango (bateria) - 1999-2002

Discografia

República de Ciegos (1997) 
 "America"
 "Jump the River Beaner"
 "Chinguense"
 "Opina o Muere"
 "Rojo"
 "Cerdo"
 "Think"
 "La Mitad + Uno"
 "Republica de Ciegos"
 "Ruido"
 "De Nopal"
 "Exodus" (cover de Bob Marley)

XL (1999) 
 "Caliente"
 "Una Mentira O Dos"
 "Puro Rock"
 "Bastara"
 "Zig-Zag"
 "Respeto"
 "Ideas A Remojar"
 "Rimando Madres"
 "Mal Te Equivocas"
 "Sobre Tierra"
 "Hijos De La Bonga"
 "Aqui No Es Donde"
 "Radical Testa"
 "Bonus Track"

Rebota (f=k x) (2002) 
 "Animo"
 "Brota"
 "Alcohol"
 "Nativa"
 "La Estrella"
 "Tinta (C O Digos)"
 "Habla"
 "365"
 "Cada Hogar"
 "Piel"
 "Veras"
 "Volatil"
 "Humedad"

Ligações externas 
 Sítio oficial
 MySpace oficial

Bandas do México
Bandas de nu metal
Bandas de rapcore
Bandas de post-hardcore
Bandas de rock alternativo